

Апольонка — село в гміні Вольбуж Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Апольонка — село в гміні Янув Ченстоховського повіту Сілезького воєводства